Francis Curzon (1523–1592) – angielski polityk, parlamentarzysta z Derbyshire
 Francis Curzon (1884–1964) – brytyjski arystokrata, oficer marynarki, polityk i kierowca wyścigowy, 5 hrabia Howe
 Francis Curzon (1924–2000) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. wicehrabia Scarsdale

Zobacz też